Circuito del Porto - Trofeo Arvedi 2021 var den 54. udgave af det italienske cykelløb Circuito del Porto - Trofeo Arvedi. Linjeløbet blev kørt den 2. maj 2021 med start og mål i Cremona i regionen Lombardiet. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 54. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Resultat

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021